Euniphysa är ett släkte av ringmaskar. Euniphysa ingår i familjen Eunicidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Euniphysa